Pax Christi: internationale katholieke vredesbeweging
Pax Christi Vlaanderen: Nederlandstalige Belgische afdeling van Pax Christi International
BePax: Franstalige Belgische afdeling van Pax Christi International